Giovanni Ferrari peut désigner plusieurs personnalités italiennes :
 Giovanni Ferrari (1744 –1826), sculpteur vénitien.
 Giovanni Ferrari (1907 - 1982), joueur de football.